Дзаули () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дзаули, Джованни Баттиста (1760—1819) — итальянский кардинал.
 Дзаули, Ламберто (род. 1975) — итальянский тренер и футболист, игравший на позиции атакующего полузащитника.